Meunasah Sagoe (Glumpang Baro), een plaats in Indonesië
Meunasah Sagoe (Bandar Baru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing